Змагання зі спортивної гімнастики на літній універсіаді 2019 року пройшли з 04 по 07 липня у Неаполі, Італія.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Результати кваліфікації збірної України 
Чоловіки

Жінки

Посилання 
 

Змагання на Літній універсіаді 2019
Змагання зі спортивної гімнастики
2019